Barton Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Barton Creek (Marengo County, Alabama)
 Barton Creek (Walker County, Alabama)
 Barton Creek (San Bernardino County, Kalifornien)
 Barton Creek (Tulare County, Kalifornien)
 Barton Creek (Montana), im Lincoln County
 Barton Creek (Lander County, Nevada)
 Barton Creek (Lincoln County, Nevada)
 Barton Creek (Greenville County, South Carolina)
 Barton Creek (Oconee County, South Carolina)
 Barton Creek (Tennessee), im Warren County
 Barton Creek (Donley County, Texas)
 Barton Creek (Palo Pinto County, Texas)
 Barton Creek (Roberts County, Texas)
 Barton Creek (Travis County, Texas)
 Barton Creek (Washington), im Yakima County